El pacto, en música, puede referirse a:
 El Pacto, banda musical venezolana.
 El Pacto, banda musical española.
 El pacto, álbum de la banda musical argentina Thor.
 «El pacto», canción de la banda musical española Mägo de Oz.

Asimismo, en televisión, puede hacer referencia a:
 El Pacto (en inglés, Covenant), sociedad secreta en la serie de televisión Alias.
 El pacto, serie de televisión emitida en España por el canal Calle 13.
 El pacto (2010), serie de televisión española dirigida por Fernando Colomo para Telecinco.
 El pacto (2011), serie de televisión argentina.

Además, puede referirse a las siguientes películas:
 El pacto (1967), película coproducción de Argentina y Brasil también conocida como El ABC del amor.
 El pacto (1976), película mexicana.
 El pacto (2012), película estadounidense.